Název Těšice má více míst:
 Těšice (Mikulčice), část obce Mikulčice v okrese Hodonín
 Těšice (Nezamyslice), část obce Nezamyslice v okrese Prostějov
 Dolní Těšice, obec v okrese Přerov
 Horní Těšice, obec v okrese Přerov
 Těšice (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Přerov